Чемпионат Кипра сезона 1946/47 — 10-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 7 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1946/1947
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1946 году
Спорт на Кипре в 1947 году